Akram Ojjeh (1918-1991), homme d’affaires, multi-milliardaire saoudien d’origine damascene ;
 Mansour Ojjeh (1952-2021), homme d'affaires franco-saoudien ;
 Nahed Ojjeh (1959-), femme d'affaires, milliardaire et mécène de nationalité syrienne.
Patronyme syrien